G-Man kan have flere betydninger:

 G-Man (FBI) – Slangudtryk for FBI-agenter Government Man
 G-Man (Half Life) – Karakter i computerspillet Half-Life